A Dödölle egy gyermekeknek szóló könyv, megjelent a Cerkabella Kiadónál 2019-ben. Alcíme: Gyermekirodalmi és hagyományörző kalendárium. Szerkesztője Lovász Andrea, illusztrálta Keszeg Ágnes. Témája a hagyományőrzés és a gyermekirodalom. Olyan kortárs írók művei szerepelnek benne, mint például Varró Dániel vagy Lackfi János. Egyes művek, ünnepek után legtöbbször valamilyen népi étel receptje található benne.

Források 

 Dödölle (A Cerkabella kiadó honlapja)

2019 könyvei 
A 2010-es évek magyar könyvei
Néprajz
Hagyományok